Duncan Franklin Rousseau, dit Dunc Rousseau (né le  à , dans la province du Manitoba au Canada et mort le  à Winnipeg) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1962-1963 || Braves de Winnipeg || LHJM ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1963-1964 || Braves de Winnipeg || LHJM ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-1965 || Bruins de Minneapolis || CPHL ||5 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Black Hawks de Dallas || CPHL ||40 ||0 ||2 ||2 ||24 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1967-1968 || Gems de Dayton || LIH ||67 ||21 ||39 ||60 ||148 ||6 ||1 ||1 ||2 ||6 
|-
|1968-1969 || Gems de Dayton || LIH ||70 ||35 ||53 ||88 ||172 ||9 ||10 ||9 ||19 ||25 
|-
|1969-1970 || Gems de Dayton || LIH ||46 ||23 ||26 ||49 ||156 ||13 ||5 ||5 ||10 ||1 
|-
|1970-1971 || Kings de Springfield || LAH ||51 ||10 ||15 ||25 ||69 ||12 ||1 ||2 ||3 ||8  
|-
|1971-1972 || Clippers de Baltimore || LAH ||66 ||12 ||9 ||21 ||96 ||15 ||4 ||3 ||7 ||61 
|-
|1972-1973 || Jets de Winnipeg || AMH ||75 ||16 ||17 ||33 ||75 ||14 ||3 ||2 ||5 ||2  
|-
|1973-1974 || Jets de Winnipeg || AMH ||60 ||10 ||8 ||18 ||39 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1974-1975 || Clippers de Baltimore || LAH ||46 ||12 ||22 ||34 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Americans de Rochester || LAH ||30 ||11 ||21 ||32 ||39 ||12 ||1 ||9 ||10 ||16
|-
|1975-1976 || Americans de Rochester || LAH ||67 ||13 ||18 ||31 ||96 ||5 ||0 ||1 ||1 ||12

Notes et références 

Naissance en février 1945
Naissance dans la région du Nord (Manitoba)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Gems de Dayton
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bruins de Minneapolis
Joueur des Black Hawks de Dallas
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 72 ans
Décès à Winnipeg
Mort d'un cancer au Canada
Décès en octobre 2017